Philip Jones, Phillip Jones ou Phil Jones peut désigner :
 Philip Burne-Jones (1861-1926), peintre britannique ;
 Philip Jones (1928-2000), trompettiste britannique ;
 Phillip Jones (1934-2012), acteur gallois ;
 Philip Jones (1960-), amiral britannique et First Sea Lord ;
 Phillip Jones (1974-), joueur néo-zélandais de basket-ball ;
 Phil Jones (1992-), footballeur anglais ;
 Philip Douglas Jones (1952-), un climatologue britannique.